Northern Ireland Trophy 2006 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 13 och 20 augusti 2006 i Waterfront Hall i Belfast, Nordirland. Ding Junhui vann turneringen efter att ha slagit Ronnie O'Sullivan i finalen med 9-6. Det var första gången som turneringen hade rankingstatus, året innan spelades den som inbjudningsturnering.

Resultat

Final

Huvudturnering

Kval
I kvalet deltog de 80 spelare på Main Touren som inte var rankade bland topp-16, och därmed inte kvalificerade för huvudturneringen. Sista omgången av kvalet spelades i samband med huvudturneringen, se "Omgång 1" ovan.

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker
Ding beats O'Sullivan in NI final (BBC)

2006 i Storbritannien
Snookersäsongen 2006/2007
2006